Regula (lat. regula -ae f. [Maßstab, Planke]. Transf. [eine Regel, ein Muster, Modell]) ist 

 in der Architektur eine kleine Platte, siehe Regula (Architektur)
 in der Mathematik eine Methode zum numerischen Berechnen von Nullstellen in Graphen von Funktionen, siehe Regula falsi.
 ein weiblicher Vorname, gebräuchlich in der Schweiz, siehe Regula (Vorname)
 Regula von Lichtenthal, eigentlich Margaretha, ungefähr ab 1450 Nonne im Zisterzienserinnenkloster Lichtenthal
 Heilige Regula, eine der Stadtheiligen von Zürich, siehe Felix und Regula
 der Name einer Fähre, siehe Regula (Schiff)
 ein Planetoid im Science Fiction Universum von Star Trek
 Markenname des ehemaligen Herstellers für Fotoapparate King KG, Bad Liebenzell, Deutschland
 Zusammenfassung frühchristlicher Glaubenslehren

Regula ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Regula (1873–1937), deutscher Rechtsanwalt und Parlamentarier
 Henrik Regula, polnischer Eishockeyspieler
 Herbert Regula (1910–1980), deutscher Meteorologe und Polarforscher
 Moritz Regula (1888–1977), österreichischer Romanist und Sprachwissenschaftler
 Ralph Regula (1924–2017), US-amerikanischer Politiker